Menocal ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Manuel de Céspedes y García Menocal (1936–2014), kubanischer Geistlicher, römisch-katholischer Theologie und Schriftsteller
 Guillermo de Blanck y Menocal (1882–1978), kubanischer Botschafter
 Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal (* 1944), kubanischer Geistlicher, Bischof von Matanzas
 Mario García Menocal (1866–1941), kubanischer Politiker und dritter Präsident Kubas